Кондратьевка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Кондратьевка — село в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2018 году.
 Кондратьевка —  село в Осакаровском районе Карагандинской области, ликвидировано в 2000-е годы.

Россия 
 Кондратьевка — деревня в Медвенском районе Курской области.
 Кондратьевка — село в районе имени Лазо Хабаровского края.

См. также 
 Кондратьев
 Кондратьева
 Кондратьево
 Кондратьевская